

Geografia do Brasil
Localidades:
Campo Limpo (Feira de Santana) - bairro em Feira de Santana
Campo Limpo (distrito de São Paulo) - distrito no município de São Paulo
Campo Limpo Paulista - município no estado de São Paulo
Campo Limpo de Goiás - município em Goiás
Amorinópolis - município cujo antigo nome era Campo Limpo
Campo Limpo - povoado (zona rural) do município de Simão Dias 

Fitogeografia:
Campo limpo (vegetação) - tipo de vegetação

Desambiguações de topônimos